Poppy (film), een Amerikaanse film uit 1917
 Poppy (single), een single van The Cats uit 1994
 Remembrance poppy, een herdenkingsklaproos in de angelsaksische wereld als een eerbewijs aan gevallenen
 Poppy (autodelen), een autodeelsysteem, begin 2018 gestart in Antwerpen
 Poppy (label), Amerikaans platenlabel